В парному розряді жіночого тенісного турніру US Indoors 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Кеті Джордан і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Гана Мандлікова і Гелена Сукова 6–3, 7–5.

Сіяні пари 

 Гана Мандлікова /  Гелена Сукова (фінал)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)

 Джо Дьюрі /  Ева Пфафф (чвертьфінал)
 Еліз Берджін /  Алісія Молтон (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

US Indoors